Dodendans (kunst), een thema dat al eeuwenlang voorkomt in de westerse cultuur (met name de schilderkunst)
 Dodendans (boek), een boek van de Amerikaanse auteur Jeffery Deaver
 Dodendans (hoorspel), een hoorspel van Wolfgang Weyrauch
 Totentanz, een compositie van Thomas Adès
 Totentanz, een compositie van Hugo Distler
 Totentanz, een compositie van Franz Liszt
 Totentanz, kameropera, een compositie van Hubert Stuppner
 Totentanz, voor kwintet en piano, een compositie van Christophe Quéval

Zie ook
 Danse Macabre